Il grande intrigo è un libro di Davide Giacalone, giornalista economico di Libero, con Vittorio Feltri e Renato Brunetta del 2006.

Capitoli
 I guasti e i mali di privatizzazioni sbagliate.
 La stagione delle privatizzazioni.
 La malavendita di Telecom Italia.
 Come degenera la malaprivatizzazione.
 Una rapina in pieno giorno.
 In Brasile, per spendere il più possibile.
 Qualche numero della borsa.
 Dallo striminzito 0,6 allo striminzitissimo 0,3.
 L'intrigo brasiliano si complica.
 La morale, si fa per dire, da trarre.

Edizioni 

Inchieste giornalistiche